

Astronomia 
 M92 – oggetto del Catalogo di Messier

Informatica 
 M92 – modello di supercomputer Cray Y-MP della Cray Research

Altro 
 Beretta M92 – pistola della Fabbrica d'Armi Pietro Beretta